Gondwana (continent); een continent uit het geologisch verleden;
Gondwana (India); een heuvelachtig gebied in het midden van India.